Hart je lahko:
 Hart (priimek)
 USS Hart
 Hawker Hart
 Hart, Avstrija
 Hart, Teksas
 Hart Racing Engines